Чемпіонат світу зі швидких та блискавичних шахів 2018 — чоловічий та жіночий чемпіонати світу зі швидких (рапід) та блискавичних (бліц) шахів, що проходили з 26 по 30 грудня 2018 року в Санкт-Петербурзі (Росія).  Переможцями серед чоловіків стали Данило Дубов (Росія) у рапіді та Магнус Карлсен (Норвегія) у бліці, серед жінок Цзюй Веньцзюнь (Китай) у рапіді та Катерина Лагно (Росія) у бліці.

Загальний призовий фонд 2 мільйони доларів: у чоловіків по 350 тисяч у кожному турнірі (1-й приз – 60 000, 2-й – 50 000, 3-й – 40 000 ... 25-35-й – 1 000), у жінок – по 150 тисяч (1-й приз – 40 000, 2-й – 30 000, 3-й – 20 000 ... 11-15-й – 2000).

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Регламент

Контроль часу 
 15 хвилин та 10 секунд на хід, починаючи з 1-го ходу — швидкі шахи
 3 хвилин та 2 секунди на хід, починаючи з 1-го ходу  — блискавичні шахи

Критерії розподілу місць 
 1. Турнірний перфоманс гравця;
 2. Коефіцієнт Бухгольца, за виключенням найнижчого;
 3. Коефіцієнт Бухгольца;

Чоловіки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 15 турів вийшли 206 учасників

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2018 року

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів (див. на chess-results)

Блискавичні шахи 
У турнірі за швейцарською системою у 21 тур взяли участь 202 учасники.

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2018 року

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу з блискавичних шахів.

Жінки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 12 турів вийшли 124 учасниці.

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2018 року

Турнірна таблиця 

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок

Блискавичні шахи 
У турнірі за швейцарською системою у 17 турів взяли участь 125 учасниць.

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2018 року.

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця з блискавичних шахів серед жінок

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу на chesspro.ru 
 Форум чемпіонату на chesspro.ru 
 Партії чемпіонату світу з бліцу на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з бліцу (жінки) на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з рапіду на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з рапіду (жінки) на chessbomb.com 

Шахові турніри 2018
Грудень 2018